Gara centrală se poate referi la:

Gara centrală (Chișinău)
Gara Centrală din Oradea